Nieder Mohrau, auch Niedermohrau ist der Name mehrerer Orte:

Dolní Morava, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
Dolní Moravice, Okres Bruntál, Tschechien